Баро́нг
 Баронг — большой нож особой формы, традиционное холодное оружие жителей южной части Филиппин и некоторых островов Малайского архипелага.
 Баронг — один из главных персонажей балийской и яванской мифологии.